O matriță, este un cuvânt prin care se poate înțelege:
O unealtă folosită la fasonarea unui material prin deformarea plastică la presiune. Exemplu: fabricarea de farfurii de tablă, piese din componența caroseriilor auto (aripi, fețe de uși, capote), în general la fabricarea obiectelor din tablă metalică sau plastică.
O formă în care se toarnă literele, sau și alte forme, folosite la tipărit. Alt exemplu (vezi tehnica proiecției cinematografice): la daghereotipie se obține întâi o imagine (straturi de substanțe chimice) pe o placă metalică. Aceasta se prelucrează chimic și se obține un relief negativ, o matriță, ce se poate folosi la „ștampilarea” imaginii pe hârtie.